Плоть — перен., книжн. Конкретний матеріальний зміст чого-небудь.
 Плоть — тіло людини або інших живих істот
 Плоть —  людське тіло як носій, джерело чуттєвості (на противагу психіці, духовному началу). Парадигма Іншого на теренах постмодернізму, наслідок інтелектуального, дзеркального перевертання поняття «тіло»

 Плоть — село в Рибницькому районі в Молдові (Придністров'ї)

Примітки

Джерела

Посилання 
 О. Гомілко. Тіло (тілесність) //